Гёте ( или ) — фамилия, известные носители:
 Гёте, Август фон (1789—1830) — немецкий государственный деятель, сын Иоганна Гёте.
 Гёте, Альма фон (1827—1844) — дочь Августа и внучка Иоганна Гёте, прообраз многих произведений искусства.
  (1892—1949) — шведский художник.
 Гёте, Вальтер Вольфганг фон (1818—1885) — немецкий композитор, сын Августа и внук Иоганна Гёте.
 Гёте, Иоганн Вольфганг фон (1749—1832) — немецкий поэт, естествоиспытатель, теоретик искусства, государственный деятель.
  (1710—1782) — немецкий юрист и государственный деятель, отец Иоганна Гёте.
  (1731—1808) — немецкий общественный деятель, жена Иоганна Каспара и мать Иоганна Гёте.
 Гёте, Кристиана фон (1765—1816) — супруга Иоганна Гёте.
  (1827—1876) — пастор австралийской лютеранской церкви.
 Гёте, Оттилия фон (1796—1872) — немецкий общественный деятель, основатель газеты «Хаос», жена Августа Гёте.
  (род. 1944) — шведский драматург, театральный актёр и режиссёр.
 Гёте, Франц (1881—1921) — немецкий художник, профессор Высшей школы изящных искусств в Берлине.
  (1875—1966) — американский общественный деятель, евгенист и защитник природы.
 Гёте, Эрик Густав (1779—1838) — шведский скульптор, профессор Шведской академии художеств.
  (1944—2015) — канадский радиоведущий.

См. также 
 Гёте — 383-километровый ударный кратер, расположенный на Меркурии.